Натуральне число 1502
 1502 рік до нашої ери
 1502 рік нашої ери